Karagianni ist der Familienname folgender Personen:

 Eftychia Karagianni (* 1973), griechische Wasserballspielerin
 Lela Karagianni (1898–1944), griechische Widerstandskämpferin